Альфонс ("Фонс") де Вольф (; род. , Виллебрук, провинция Антверпен, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1979-1990 годах. Участник летних Олимпийских игр 1976 года.

Достижения

Шоссе 

 1974
 7-й Тур Фландрии (юниоры)
 7-й Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту — Групповая гонка (юниоры)
 1976
 3-й Тур Фландрии U-23 
 4-й Летние Олимпийские игры — Групповая гонка
 1977
 1-й  Тур Валлонии — Генеральная классификация
 1-й Гент — Вевельгем U-23 
 1-й Брюссель — Опвейк 
 3-й Тур Фландрии U-23 
 5-й Чемпионат мира — Групповая гонка (любители)
 1978
 1-й Париж — Рубе U-23 
 2-й Гран-при Вильгельма Телля — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 2 и 5 
 2-й Гент — Вевельгем U-23 
 1979
 Вуэльта Испании
 9-й Генеральная классификация
 1-й  Очковая классификация
 1-й — Этапы  2, 7, 9, 16 (ИГ) и 19 
 2-й Трофео Баракки (вместе с Яном ван Хоуилингеном)
 3-й Схелдепрейс
 3-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 4-й Три дня Де-Панне — Генеральная классификация
 4-й Гран-при Зоттегема
 5-й Флеш Валонь
 6-й Гран-при Лугано
 7-й Брабантсе Пейл
 7-й Омлоп Хет Ниувсблад
 8-й Льеж — Бастонь — Льеж
 9-й Париж — Рубе
 9-й Тиррено — Адриатико — Генеральная классификация
 1980
 1-й Джиро ди Ломбардия
 1-й Дрёйвенкурс Оверейсе
 1-й — Этап 3 Три дня Де-Панне
 1-й Трофео Баракки (вместе с Жан-Люк Ванденбруком)
 2-й Супер Престиж Перно
 2-й Тиррено — Адриатико — Генеральная классификация
 2-й Гент — Вевельгем
 2-й Амстел Голд Рейс
 3-й Эшборн — Франкфурт
 3-й Кубок Бернокки
 4-й Льеж — Бастонь — Льеж
 4-й Париж — Тур
 4-й Гран-при Фурми
 5-й Джиро ди Сардиния — Генеральная классификация
 6-й Париж — Рубе
 6-й Чемпионат Цюриха
 6-й Гран-при Наций
 7-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4а 
 7-й Омлоп Хет Ниувсблад
 8-й Париж — Брюссель
 10-й Милан — Сан-Ремо
 10-й Тур Фландрии
 1981
 1-й Милан — Сан-Ремо
 1-й — Этап 6 Тур Швейцарии
 1-й  Тур Бельгии — Очковая классификация
 1-й — Этап 4 
 2-й Гран-при Эдди Меркса 
 3-й E3 Харелбеке
 3-й Париж — Ницца — Генеральная классификация
 3-й Амстел Голд Рейс
 3-й Гент — Вевельгем
 4-й Супер Престиж Перно
 4-й Гран Пьемонте
 5-й Тур Германии — Генеральная классификация
 5-й Чемпионат Цюриха
 6-й Брабантсе Пейл
 7-й Чемпионат мира — Групповая гонка (проф.)
 7-й Тур Фландрии
 7-й Париж — Брюссель
 9-й Гран-при Наций
 10-й Париж — Рубе
 10-й Критериум дез Ас
 1982
 1-й Сассари — Кальяри
 1-й Омлоп Хет Ниувсблад
 1-й — Этап 1а Три дня Де-Панне
 2-й Льеж — Бастонь — Льеж
 2-й Гран-при Ефа Схеренса
 3-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 3-й Гент — Вевельгем
 3-й Париж — Тур
 3-й Тур Лимбурга
 4-й Гран Пьемонте
 4-й Эшборн — Франкфурт
 8-й Четыре дня Дюнкерка — Генеральная классификация
 1-й — Этап 5а 
 10-й Супер Престиж Перно (вместе с Франческо Мозером)
 10-й Флеш Валонь
 1983
 1-й Кубок Уго Агостони
 1-й Джиро ди Романья
 1-й Джиро ди Тоскана
 1-й Омлоп Хет Ниувсблад
 1-й — Этап 1 Неделя Каталонии
 1-й — Этап 1 (КГ) Джиро д’Италия
 1-й — Этап 2 Джиро дель Трентино
 2-й Милан — Виньола
 2-й Брабантсе Пейл
 5-й Джиро ди Сардиния — Генеральная классификация
 1-й — Пролог (КГ)
 6-й Кубок Плаччи
 8-й Льеж — Бастонь — Льеж
 9-й Флеш Валонь
 1984
 1-й — Этап 3 Вуэльта Андалусии
 1-й — Этап 1 Тур Романдии
 1-й — Этап 14 Тур де Франс 
 8-й Дрёйвенкурс Оверейсе 
 9-й Гран-при Эдди Меркса 
 1985
 1-й — Этап 2 Вуэльта Валенсии
 1-й — Этап 9 Вуэльта Испании 
 1986
 6-й Тур Фландрии
 9-й Гран-при Валлонии 
 10-й Брабантсе Пейл
 1987
 6-й Гран-при Вилворде
 1988
 2-й Дварс дор Фландерен
 7-й Гент — Вевельгем
 1989
 3-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 1990
 7-й Нокере Курсе

Трек 

 1980
 2-й Шесть дней Антверпена
 3-й Шесть дней Милана
 1981
 1-й Шесть дней Антверпена

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Де Вольф, Альфонс на FirstCycling
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1976 года